Cette page contient les pages d'homonymie de Daniel, Danièle et Daniele.

Nom de famille 

 Alain Daniel (1956-), coureur cycliste français ;
 Ana Daniel (1928-2011), poétesse portugaise ;
 Antoine Daniel (1601-1648), missionnaire jésuite et martyr canadien ;
 Antoine Daniel (né en 1989), vidéaste français ;
 Catherine Daniel, femme politique dominicaise ;
 
 Eliot Daniel (1908-1997), compositeur américain, réalisateur ;
 Emile Daniel (1900-1958), marin pêcheur français ;
 Émile Daniel (1927-2016), footballeur français
 Gabriel Daniel (1649-1728), historiographe jésuite français ;
 Gordon Daniel (?-2009), monteur son britannique ;
 Grace Daniel (née en 1984), joueuse nigériane de badminton ;
 Gregory Daniel (né en 1994), coureur cycliste américain ;
 Isabelle Daniel (1968-), géologue française ;
 Iouli Daniel (1926-1988), écrivain russe ;
 Jacques Daniel (1920-2011), peintre, maquettiste, illustrateur, metteur en page ;
 Jean-Louis Daniel (1861-1929), peintre français ;
 Jean-Louis Daniel (né en 1955), réalisateur français ;
 John Waterhouse Daniel (1845-1933), homme politique canadien ;
 Keegan Daniel (né en 1985), joueur sud-africain de rugby à XV ;
 Lison Daniel (1992-), actrice, humoriste, scénariste, autrice et chroniqueuse française ;
 Lucas Daniel (né en 1995), archer français ;
 Lucien Louis Daniel (1856-1940), botaniste français ;
 Marie-Catherine Daniel (née en 1965), écrivaine française ;
 Maxime Daniel (né en 1991), coureur cycliste français ;
 Nicholas Daniel, (né en 1961), hautboïste et chef d'orchestre britannique ;
 Olivier Daniel (né en 1952), écrivain français ;
 Paul Daniel, (né en 1958), chef d'orchestre britannique ;
 Pino Daniele (1955-2015), chanteur et auteur-compositeur-interprète italien ;
 
 Rod Daniel (1942-2016), réalisateur américain ;
 Rosemira Daniel (née en 1993), joueuse angolaise de basket-ball ;
 Sara Daniel, journaliste française, reporter de guerre, spécialiste du Moyen-Orient ;
 Stefan Daniel (né en 1993), paratriathlète canadien ;
 Suzan Daniel (1918-2007), militante lesbienne belge ;
 Taro Daniel (né en 1993), joueur de tennis japonais ;
 Yves Daniel (né en 1954), homme politique français.

Prénom 
 Prénom Daniel
 Les Daniels, Daniel Kwan (1988-) et Daniel Scheinert (1987-), duo de cinéastes américains
 Daniel Auteuil (1950-), acteur français 
 Daniel Balavoine (1952-1986), chanteur français
 Daniel Barenboim (1942-), pianiste et chef d'orchestre israélo-argentin
 Daniel Beretta (1946-), acteur, chanteur et voix française d'Arnold Schwarzenegger
 Daniel Craig (1968-), acteur britannico-américain
 Daniel Ek (1983-), entrepreneur milliardaire suédois
 Daniel Darc (1959-2013), chanteur français
 Sir Daniel Day-Lewis (1957-), acteur britannico-irlandais 
 Daniel Dupuis (1849-1899), peintre, sculpteur et médailleur français 
 Daniel Gall (1938-2012), acteur français
 Daniel Guichard (1948-), chanteur français 
 Daniel Russo (1948-), acteur français.

Pseudonyme 
 Jean Daniel (1920-2020), homme de presse français ;
 Daniel (1970-), Daniel Conceição Silva, footballeur brésilien ;
 Daniel (1976-), Daniel Ibañes Caetano, joueur de futsal espagnol ;
 Daniel (1979-), Daniel Carlos Silva Anjos, footballeur brésilien ;
 Daniel (1982-), Daniel Silva dos Santos, footballeur brésilien ;
 Daniel Gigante (1981-), Daniel Carvalho da Silva, footballeur brésilien.

Toponyme

Autriche 
 Daniel, le point culminant des Alpes d'Ammergau, dans le Tyrol ;

Canada 
 Lac Daniel, un affluent de la rivière Daniel, situé dans Rivière-Mistassini, MRC Maria-Chapdelaine, dans la région administrative du Saguenay-Lac-Saint-Jean, au Québec, au Canada ;
 Rivière Daniel, un affluent de la rivière Bell, coulant dans Eeyou Istchee Baie-James (municipalité), dans la région administrative du Nord-du-Québec, au Québec, au Canada ;
 Rivière Daniel, un affluent de la rivière Mistassibi, coulant dans Rivière-Mistassini, MRC Maria-Chapdelaine, dans la région administrative du Saguenay-Lac-Saint-Jean, au Québec, au Canada ;

États-Unis 
 Mont Daniel, une montagne dans l'État de Washington ;
 Daniel, une ville de l'Utah ;

France 
 Fontaine-Daniel, une localité de la Mayenne.
 Ravine Daniel, un lieu-dit de la commune de Saint-Paul, sur l'île de La Réunion.

Pologne 
 Daniel, village de la voïvodie de Grande-Pologne.

Autres

Arts et lettres 

 Daniel, une fresque de Michel-Ange datant de 1511-1512 ;
 , un titre d'Elton John, tiré de l'album Don't Shoot Me I'm Only the Piano Player ;
 Daniel, un poème en vieil anglais qui figure dans le manuscrit Junius ;
 Daniel, un drame américain réalisé par Sidney Lumet, sorti en 1983.

Religion 
Le prénom Daniel comporte plusieurs acceptions homonymiques, avec en particulier l'hagionyme  :
 Daniel, prophète biblique, auteur présumé du Livre de Daniel dans la Bible
 Daniel,  dans l'histoire de l'abbaye de Parc, de 1190 à 1192
 Daniel, métropolite de Moscou en Russie

Voir aussi 

 
 

Patronyme français
Patronyme anglais
Homonymie de prénom
Homonymie d'hydronyme
Nom théophore
Homonymie de saints chrétiens